La ATP Masters Cup 2006 est la  des Masters de tennis masculin, qui réunit les huit meilleurs joueurs disponibles en fin de saison ATP en simple. Les huit meilleures équipes de double sont également réunies pour la .

Faits marquants 
(A venir)

Simple

Participants

Phase de groupes

Groupe rouge 
 Résultats

 Classement

Groupe or 
 Résultats

 Classement

Phase finale

Double

Participants

Phase de groupes

Groupe rouge

Groupe or

Phase finale

Voir aussi

Articles connexes 
 Masters de tennis masculin
 Saison 2006 de l'ATP
 Masters de tennis féminin 2006 (tournoi féminin)

Liens externes 
  Site officiel de la Tennis Masters Cup
 
 

Tennis masculin en 2006
2006
Sport en Chine en 2006
Compétition de tennis à Shanghai
Sport en novembre 2006